

Toponyme

Vanek, communauté rurale du marz de Syunik.

Patronymes 
 
 František Vaněk (1931-2020), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque ;
 Jiří Vaněk (1978-), joueur de tennis tchèque ;
 Karel Vaněk (1887-1933), journaliste et écrivain tchèque ; 
 Ondřej Vaněk (1990-), footballeur international tchèque ; 
 Pierre Vanek (1954-), personnalité politique suisse ;
 Thomas Vanek, joueur professionnel de hockey sur glace autrichien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme